Yamashiro (provincie), een voormalige Japanse provincie
 Yamashiro (gemeente), een voormalige Japanse gemeente
 Yamashiro (slagschip)